Димитр Христов:
 Христов, Димитр (1796—1860) — болгарский художник-иконописец.
 Христов, Димитр (1871—1944) — болгарский политик.
 Христов, Димитр (1933—2017) — болгарский композитор, дирижёр, музыковед и педагог.